Örökzöld növény
Örökzöld (evergreen) sláger, dzsessz-sztenderd